RTC — акронім, що може означати наступні поняття:
 Real-time clock — пристрій, який відстежує поточні дату та час, зокрема при вимкненому живленні системи (комп'ютера чи іншого пристрою);
 Real-time communication — середовище аудіо-/відео- спілкування в реальному часі, що базується на W3C-стандарті WebRTC.